Aglan, ancienne commune française du Lot, aujourd'hui intégrée à Soturac ;
 Aglan, ancienne commune française de la Nièvre, aujourd'hui intégrée à Challuy.